Эльзас — один из винодельческих регионов северо-востока Франции, географически соответствующий одноимённой исторической области (в прошлом немецкоязычной). Известен главным образом полусладкими белыми винами из рислинга и гевюрцтраминера. Производит также сортовые сухие и сладкие белые, красные, розовые и игристые вина. Примерно 90 % эльзасских вин — белые. 

Эльзасское виноделие имеет больше общего с виноделием Германии, чем Франции. Например, характерная форма винной бутылки («эльзасская флейта» с удлинённым горлышком) — общая с винодельческими регионами Германии и Австрии.

Эльзас лидирует среди французских регионов в производстве органических и биодинамических вин. Основные потребители эльзасских вин — Бельгия, Нидерланды, Германия, Дания и США.

История 

Как и в других регионах Западной Европы, виноделие было одной из основных доходных статей для крупных монастырских хозяйств Средних веков. Близость Рейна, одной из главных водных транспортных артерий Европы, в немалой степени благоприятствовала экспорту местных вин на рынки других стран. 

В XVI веке виноградники Эльзаса занимали территорию в два раза бóльшую, чем ныне. Известно, что виноградари Риквира уже в то время имели определённую степень самоорганизации, совместно принимая решения о дате начала сбора урожая и о разрешённых к возделыванию сортах винограда.

Катастрофический удар по эльзасскому виноделию нанесли Тридцатилетняя война и затем войны Людовика XIV, в ходе которых регион был аннексирован Францией. Долгое время Эльзас не воспринимался как перспективный район для производства качественных вин. Отсюда везли ординарные вина и материал для купажей. Торговцы продавали вина, указывая на них сорт винограда, что характерно для Германии, а не для Франции. В 1828 году площадь виноградников составляла около 30 тыс. га. 

В период с 1871 по 1918 годы, когда Эльзас входил в состав Германской империи, винодельческая территория заметно выросла, превзойдя по площади все другие регионы Германии. В 1900 году было налажено производство игристых вин («»). Германский закон о виноделии 1909 года продолжал применяться в Эльзасе вплоть до конца Второй мировой войны.

В 2006 году виноградом было засажено более 15,3 тыс. га земли в 119 эльзасских деревнях; приготовлено 111,3 млн литров вина, разлитого в 148,4 млн бутылок (из которых каждая четвёртая предназначалась на экспорт). При этом 78% эльзасского вина было выпущено в рамках одного аппелласьона (Alsace AOC), что контрастирует с фрагментированностью других винодельческих регионов Франции. Общий доход от изготовления и продажи эльзасского вина составил 478,8 млн. евро.

Сорта винограда 
С немецкими традициями связан сохраняющийся акцент на сорте винограда, из которого произведено вино, а не на месте его происхождения (терруаре). В отличие от других регионов Франции, эльзасские виноделы указывают на этикетках в первую очередь (и в обязательном порядке) сортовой состав вина. Благородными сортами в Эльзасе считаются рислинг (занимает 23% виноградников), пино-блан (20%), гевюрцтраминер (18%), токай-пино-гри (13%), сильванер (12%) и мускаты.

Виноградники 
Основными районами виноградарства в Эльзасе являются Вогезы на западе и долина реки Рейн на востоке. Виноградники расположены на холмах лентой шириной в 1,5 км в среднем на высоте 180-400 м. Граниты, слагающие горные склоны  гор, позволяют насыщать рислинг минералами, глинистые почвы больше подходят для гевюрцтраминера, а смесь известняка и песчаника — для муската. 

Несмотря на северные по меркам виноградарства широты, в Эльзасе достаточно комфортные температуры, количество осадков равно 500 мм, а ветры — западного направления. Из-за особенностей рельефа над некоторыми территориями небо в течение нескольких недель может быть безоблачным. Во время вегетации это даёт гарантию вызревания винограда и возможность оставить его на лозе для подвяливания и создания вин категории позднего сбора (). Наиболее качественные из таких вин имеют отметку «из отборных благородных ягод» (SGN, то есть sélection de grains nobles), которая соответствует немецкой категории Beerenauslese.

С конца XX века делаются попытки внедрить в Эльзасе свойственное французскому виноделию понятие терруара. Так, в 1983 году была введена категория grand cru, которая присваивается лучшим виноградникам, откуда происходит наиболее качественное вино. На этикетке по бургундской традиции также может быть идентифицирован lieu-dit или clos — виноградник уровнем ниже, удостоенный собственного имени. Помимо универсального аппелласьона Alsace AOC, выделяются также аппелласьоны AOC Alsace Grand Cru (вина с пяти десятков лучших виноградников региона) и AOC Crémant d’Alsace (игристые вина).

Туризм 
«Винная дорога Эльзаса» — цепь живописных маленьких городков, столетиями живущих виноделием. Дома виноделов узнаются безошибочно: на их стенах — гербы и эмблемы, а во дворах — винные прессы и дубовые бочки. Это самый популярный маршрут винного туризма, которым ежегодно пользуются до 1,5 млн туристов. Своего рода продолжением его по другую сторону границы служит Германский винный путь. С 1948 года в Кольмаре на рубеже июля и августа проводится ярмарка вин Эльзаса.

Примечания

Ссылки 
 Сайт винодельческого региона 
 Wines, villages and terroirs of Alsace 

Вино
Винодельческие регионы Франции
Культура региона Гранд-Эст‎